Ghisi ist der Name von:

 einer venezianischen Familie des Mittelalters, siehe Ghisi (Familie)
 Giorgio Ghisi, genannt Giorgio Mantovano (1520–1582), italienischer Kupferstecher und Tausiator